Руководи́тель протоко́ла () — должностное лицо Государственного департамента США, в задачи которого входит консультирование президента США, вице-президента США и государственного секретаря США по вопросам государственного и международного дипломатического протокола. Имеет ранг посла и .

С 1 декабря 2017 года должность занимает Шон Лоулер.

Ссылки 
 Канцелярия руководителя протокола

Примечания 

Послы США
Государственный департамент США
Должность президента США